Lo statunitense Pete Sampras, dopo il successo del 1996, riesce a conquistare il suo quinto e ultimo titolo battendo in finale Andre Agassi per 6-3 6-4 5-7 6-4 davanti ai  spettatori dell'Arthur Ashe Stadium. Per Sampras si tratta del 14º titolo del Grande Slam, un record che verrà superato da Roger Federer con la vittoria a Wimbledon 2009. Di fatto Pete chiude la sua carriera con questo torneo, che rimane il suo ultimo giocato prima del ritiro avvenuto ufficialmente l'anno successivo proprio a Flushing Meadows; Sampras non vinceva un titolo da Wimbledon 2000. All'età di 31 anni Pete diventa il secondo più anziano dell'era Open a vincere lo Slam statunitense dietro a Ken Rosewall che vi riuscì nel 1970 all'età di 35 anni, 10 mesi e 11 giorni. Con questa vittoria Pete incassa un assegno di $

Teste di serie

 Lleyton Hewitt (semifinali)
 Marat Safin (secondo turno)
 Tommy Haas (quarto turno)
 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Tim Henman (terzo turno)
 Andre Agassi (finalista)
 Juan Carlos Ferrero (terzo turno)
 Albert Costa (secondo turno)
 Carlos Moyá (secondo turno)
 Sébastien Grosjean (secondo turno)
 Andy Roddick (quarti di finale)
 Thomas Johansson (ritirato)
 Roger Federer (quarto turno)
 Jiří Novák (quarto turno)
 Guillermo Cañas (ritirato)
 David Nalbandian (primo turno)
 Pete Sampras (campione)

  Àlex Corretja (terzo turno)
  Xavier Malisse (terzo turno)
  Younes El Aynaoui (quarti di finale)
  Gastón Gaudio (terzo turno)
  Marcelo Ríos (terzo turno)
  Rainer Schüttler (primo turno)
  Sjeng Schalken (semifinali)
  James Blake (terzo turno)
  Juan Ignacio Chela (quarto turno)
  Nicolás Lapentti (primo turno)
  Fernando González (quarti di finale)
  Thomas Enqvist (terzo turno)
  Andrei Pavel (primo turno)
  Tommy Robredo (terzo turno)
  Maks Mirny (quarti di finale)
  Greg Rusedski (terzo turno)
  Jarkko Nieminen (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
 

US Open 2002
ATP Tour 2002